Gablick ist ein deutscher Familien-, Orts- und Gewässername:

Familienname:
 Klaus Gablick (1937–2016), deutscher Fußballspieler

Ortsname:
 Gablick, historischer Name von Groß Gablick, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Gawliki Wielkie, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Gewässername:
 Gablick, Fluss im  Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Gawlik (Fluss), Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gablick-See, See im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Gawlik, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen